Ibrahima Diallo (ur. 26 września 1985 w Konakry) – gwinejski piłkarz występujący na pozycji obrońcy. Mierzy 175 cm wzrostu.

Kariera klubowa 
Diallo jest wychowankiem FC Rouen. Grał w nim w sezonie 2004/2005. Latem 2005 przeszedł do rezerw EA Guingamp. W 2006 roku wyjechał do Belgii i grał tam kolejno w takich klubach jak: Royal Charleroi, KV Oostende i Waasland-Beveren. W latach 2012-2016 był zawodnikiem Angers SCO.

Bibliografia 

Reprezentanci Gwinei w piłce nożnej
Piłkarze FC Rouen
Piłkarze En Avant Guingamp
Piłkarze Royalu Charleroi
Piłkarze Angers SCO
Urodzeni w 1985
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2012
Piłkarze Waasland-Beveren
Ludzie urodzeni w Konakry
Piłkarze KV Oostende